Akdoğan (türk. für „Gerfalke“) ist ein türkischer männlicher Vorname sowie Familienname, gebildet aus den Elementen ak (weiß, rein) sowie doğan (Falke). Außerhalb des türkischen Sprachraums kann vereinzelt die nicht-türkische Schreibweise Akdogan auftreten.

Namensträger

Familienname 
 İlayda Akdoğan (* 1998), türkische Schauspielerin
 Ilknur Akdoğan (* 1969), türkische Seglerin
 Necla Akdoğan (* 1971), türkische Fußballspielerin
 Onur Akdogan (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Tuncay Akdoğan (1959–2004), alevitisch-türkischer Sänger
 Yalçın Akdoğan (* 1969), türkischer Politiker, Journalist

Weiteres 
 Akdoğan (Türkei), Ort an der Bagdadbahn
 türkischer Name des Ortes Lysi auf Zypern, siehe Lysi/Akdoğan

Weblinks 
 Akdoğan auf wiktionary.org (engl.)

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Türkischer Personenname